Експрес — швидкий транспортний засіб (потяг, пароплав, літак, автобус тощо);
 Експрес (газета);
 Експрес (кіностудія);
 «Експрес» — український хокейний клуб зі Львова;
 Експрес-банк — український банк, у 2017 році увійшов до складу Індустріалбанку.
 Експрес — тип ставки у букмекерській конторі.